Gacha Gacha – manga di Hiroyuki Tamakoshi di genere ecchi
 Gacha game – videogiochi che distribuiscono capsule con un piccolo giocattolo
 José Gonzalo Rodríguez Gacha – criminale colombiano soprannominato El Mexicano